Сальто:
 Сальто — прыжок с одновременным переворотом тела в воздухе на 360 и более градусов с места через голову без опоры.
 Сальто — город в Уругвае.
 Сальто — департамент в Уругвае.
 Сальто — вид шашечной игры.
 Сальто — прыжок в фигурном катании.

См. также 
 Сальта (значения)